Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Leo von Caprivi (20 maart 1890 - 26 oktober 1894) in het Duitse Keizerrijk onder keizer Wilhelm II.

|-
|| Rijkskanselier
| Leo von Caprivi
|20-3-1890
|26-10-1894
|-
| Buitenlandse Zaken
| Adolf Marschall von Bieberstein
|31-3-1890
|29-10-1894
|-
| Binnenlandse Zaken
| Karl Heinrich von Bötticher
|20-3-1890
|29-10-1894
|-
| Financiën
| Hellmut von Maltzahn
|20-3-1890
|12-8-1893
|-
| Financiën
| Arthur von Posadowsky-Wehner
|12-8-1893
|29-10-1894
|-
| Justitie
| Otto von Öhlschläger
|20-3-1890
|2-2-1891
|-
| Justitie
| Robert Bosse
|2-2-1891
|24-3-1892
|-
| Justitie
| Eduard von Hanauer
|2-4-1892
|30-4-1893
|-
| Justitie
| Rudolf Arnold Niederding
|11-7-1893
||29-10-1894
|-
| Marine
| Eduard Heusner
|20-3-1890
|23-4-1890
|-
| Marine
| Fritz von Hollmann
|23-4-1890
|29-10-1894
|-
|Post
| Heinrich von Stephan
|20-3-1890
|29-10-1894
|-
| Koloniën
| Friedrich Richard Krauel
|1-4-1890
|30-6-1890
|-
|Koloniën
| Paul Kayser
|1-7-1890
|29-10-1894
|}

Regering in het Duitse Keizerrijk